L'incesto (Wälsungenblut), film diretto da Rolf Thiele (1965)
L'incesto, film diretto da Christoph Clark (1998)
 L'incesto (L'Inceste) – romanzo di Christine Angot del 1999